Basilio hace referencia a varios artículos:

Personas
 Basilio (nombre), nombre propio masculino;
 Basilio (cantante), cantante panameño;
 Fernando San Basilio, escritor español;
 Paloma San Basilio, cantante y actriz española;

Monarcas
 Basilio I, emperador bizantino (867 - 886);
 Basilio II, emperador  bizantino (976 -1025);
 Basilio I de Moscú, zar;
 Basilio II de Moscú, zar;
 Basilio III de Moscú, zar;
 Basilio IV de Rusia, zar;
 Basilio de Nápoles;

Religión
 Basilio de Ancira, obispo de Ancira;
 San Basilio el Grande, obispo de Cesarea;
 San Basilio el Bienaventurado (1468-1552),  ruso;
 San Basilio de Ostrog (1610-1671), montenegrino;
 Catedral de San Basilio, templo de la Iglesia ortodoxa rusa en Moscú, Rusia;
 Monjes basilios
 Escuela Científica Basilio,Culto Religioso con origen en Argentina;

Botánica 
 Nombre común de la planta Ranunculus peltatus,